В истории Испании было два республиканских периода:
 Первая Испанская Республика (1873–1874)
 Вторая Испанская Республика (1931–1939)